

Patronyme 

 Adrien Demont (1851 - 1928), peintre français
 Henri Demont (1877 - 1959), avocat et pacifiste français ;
 Joseph-Laurent Demont (1747-1826), général et homme politique français
 Rick DeMont (né en 1956), nageur américain ;
 Yohan Demont (né en 1978), footballeur français.

Homonymie de patronyme